Idrottsklubben Brage, ou simplesmente IK Brage, é um clube de futebol da Suécia fundado em 1925. Sua sede fica localizada em Borlänge.

Ligações externas 
 Página oficial do IK Brage

Clubes de futebol fundados em 1925
Clubes de futebol da Suécia
Fundações na Suécia em 1925